Aimé De Gendt, Belgisch wielrenner
 Franky De Gendt, Belgisch wielrenner
 Robert De Gendt, Belgisch vredesactivist en bestuurder van de KWB
 Ruben De Gendt, Belgisch roeier
 Thomas De Gendt, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam